

Села:
 Вовчинець — Вінницька область, Хмільницький район
 Вовчинець — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Вовчинець — Чернівецька область, Вижницький район
 Вовчинець — Чернівецька область, Дністровський район